Simon Proulx-Sénécal, né le 6 décembre 1991, est un patineur artistique sur glace canadien et arménien, qui danse avec sa partenaire Tina Garabedian depuis 2015.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès 
Avec sa partenaire Tina Garabedian

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance en décembre 1997
Patineur artistique arménien
Personnalité canadienne née d'un parent arménien
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2022